

Astronomia 
Burns – cratere d'impatto sulla superficie di Mercurio
2708 Burns – asteroide della fascia principale

Geografia

Burns – città della Contea di Marion, Kansas
Burns – township della Contea di Shiawassee, Michigan
Burns – città della Contea di Allegany, New York
Burns – capoluogo della Contea di Harney, Oregon
Burns – città della Contea di Dickson, Tennessee
Burns – città della Contea di La Crosse, Wisconsin
Burns – città della Contea di Laramie, Wyoming

Persone

Altro 
Burns – cognome
Burns – tecnica di allenamento usata nel culturismo
Burns London – azienda produttrice di strumenti musicali
Heath Burns – personaggio della linea di bambole Monster High
Montgomery Burns – personaggio della serie animata I Simpson